Jouin est un prénom et un nom de saint, devenu un nom de famille.

Patronyme 

 Ernest Jouin (1844 - 1932), prêtre et auteur français.
 Lors Jouin, auteur-compositeur-interprète breton contemporain.
 Michel Jouin (1937-2018), illustrateur et affichiste français.
 Nicolas Jouin (1684 - 1757), poète français satirique.
 Patrick Jouin (né en 1967) est un designer français.

Voir aussi 
  : localités, églises, abbayes.